Stevens (constructor), constructor estatunidenc de cotxes de competició que competí 6 temporades al campionat del món de la Fórmula 1 
 Toponímia:
 Stevens Point
 Stevens Village
 Lake Stevens
 Biografies:
 Alfred Stevens
 Andrew Stevens, productor i director de cinema estatunidenc 
 Austin Stevens (Sud-àfrica, 1950), herpetòleg i fotògraf de la naturalesa 
 Britney Stevens (Hollywood, Califòrnia, 1985), actriu porno estatunidenca
 Cat Stevens (Londres, 1948), cantautor britànic 
 Christopher Stevens (Califòrnia, 1960 - Bengasi, Líbia, 2012), ambaixador
 Evelyn Stevens (Claremont, Califòrnia, 1983), ciclista nord-americana especialista en les proves contrarellotge
 Francis Stevens
 George Stevens o George Cooper Stevens (Oakland, Califòrnia, 1904 - Lancaster, Califòrnia, 1975),
 Jada Stevens (Snellville, Geòrgia, 1988), actriu pornogràfica estatunidenca
 John Stevens Henslow
 Julien Stevens (Mechelen, 1943), ciclista belga professional entre 1963 i 1977 
 Peter Francis Stevens
 Minnie Saltzmann-Stevens (Bloomington, Illinois, 1874 - Milà, Itàlia, 1950), contralt estatunidenca 
 Risë Stevens (Nova York, 1913 – Manhattan, 2013), mezzosoprano estatunidenca
 Sufjan Stevens, cantant folk d'Illinois (Estats Units)
 Wallace Stevens (Reading, Pennsilvània, 1879 - 1955), poeta modernista americà
 Will Stevens o William Stevens (1991), pilot de carreres britànic que participa en la temporada 2015 de Fórmula 1